il popolo dei morlacchi
 il formaggio Morlacco
 Sangue Morlacco – liquore di ratafià di marasche così chiamato da Gabriele D'Annunzio

Pagine correlate
 Morlacchi (disambigua)